Станция метро «Дружба»:
 «Дружба» (арм. Барекамутю́н) — станция метро в Ереване.
 «Дружба» — станция метро в Софии.
 «Дружба» — станция метро в Ташкенте